Шайкевич Борис Олександрович ( 29 вересня 1913 - 2 березня 2005) – філолог, літературознавець, театрознавець, мистецтвознавець, відомий спеціаліст з зарубіжної літератури.
 Шайкевич Ігор Андрійович (*19 лютого 1934) — український учений у галузі металооптики та спектроеліпсометрії поверхні твердого тіла.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем